Ròcamaura (Tarn), municipi al departament del Tarn (Occitània, França)
 Ròcamaura (municipi del Gard), municipi al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Cantó de Ròcamaura, cantó al districte de Nimes (Gard, Occitània, França)